Nógrád se poate referi la:

 Județul Nógrád
 Comitatul Nógrád